Adriana Sofía Ugarte Pardal (1985-), actrice espagnole 
  (1897-1957), architecte portugais